

Geografia
 Bisagno – torrente di Genova
 Val Bisagno – valle del Genovesato in cui scorre il torrente da cui prende il nome

Persone
 Aldo Gastaldi detto Bisagno – militare e partigiano italiano
 Ettore Bisagno – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Gilio Bisagno – nuotatore italiano
 Tommaso Bisagno – accademico e politico italiano